

Botanique 
 Le genre Hedera comprend plusieurs espèces appelées communément lierre.

Épigraphie 
 Une hedera désigne un signe gravé en forme de feuille de lierre, utilisé pour séparer deux mots ou combler un espace vide.